Seznam občin departmaja Allier zajema 320 občin.

 (CAML) Communauté d'agglomération de Montluçon, ustanovljena leta 2001.
 (CAMO) Communauté d'agglomération de Moulins, ustanovljena leta 2001.
 (CAV)  Communauté d'agglomération de Vichy, ustanovljena leta 2001.

Allier